Спурий Навций Руцил може да се отнася за:

 Спурий Навций Рутил (консул 488 пр.н.е.)
 Спурий Навций Рутил (трибун 424 пр.н.е.)
 Спурий Навций Рутил (консул 411 пр.н.е.)
 Спурий Навций Рутил (консул 316 пр.н.е.)